Phleger ist der Familienname folgender Personen:
 Audrey Phleger (1943–2013), US-amerikanische Radrennfahrerin, siehe Audrey McElmury
 Herman Phleger (1890–1984), US-amerikanischer Politikberater und Diplomat

Phleger ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Phleger Dome, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika